Пограничное сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Забайкальский край 
 Пограничное сельское поселение — входит в Приаргунский район

Калининградская область
 Пограничное сельское поселение — входит в Багратионовский район